Рысь — шесть памятных монет, выпущенных Банком России в 1995 году, серии «Сохраним наш мир». Все монеты сделаны из драгоценных металлов.

Рысь — млекопитающее рода кошек, длина тела до 109 см, хвоста — до 24 см. Обитает в лесах Евразии и Северной Америки.

О монетах

Серебро

3 рубля

25 рублей

100 рублей

Золото

50 рублей

100 рублей

200 рублей

Литература 
 

Памятные монеты России